Вячеслав Васильевич Чернышов (род. 1982) — российский актёр театра и кино.

Биография 
Вячеслав Чернышов родился в 1982 году в г. Трубчевске Брянской области, где окончил Гимназию № 1. В 1999 году Вячеслав поступил в Театральный Институт «Школа Русской Драмы» на курс Народного Артиста СССР И. О. Горбачёва (мастерская Заслуженного Артиста СССР С. С. Сытника), который закончил в 2003 году.

Сразу после окончания института, в 2003 году, Вячеслав поступил в 2 театра — «Комедианты» и «Суббота». В театре «Комедианты» Вячеслав сыграл в спектаклях «Кот в сапогах», «Сирано де Бержерак», «Дурочка», а также в постановке Георга Васильева «А-ка-кий», которая была номинирована на премию фестиваля «Золотой софит». В театре «Суббота» Вячеслав сыграл несколько ролей в спектакле «Сигнал из провинции», который стал лауреатом премии «Рождественский парад».

В 2006 году в переехал в Москву, где работал в Камерном театре (по 2008 год).

С 2003 года снимается в кино. В его фильмографии — участие в нескольких десятках кинопроектов.

С 2004 года занимался организацией и проведением праздничных мероприятий — корпоративов, свадеб, торжеств. С 2011 года являлся режиссёром Агентства «Бременские Музыканты», с 2012 года — исполнительным директором агентства и арт-директором ресторана «Шампань». На профессиональном счету Вячеслава — постановки детских шоу-программ, десятки мероприятий.

С 2007 года сотрудничает с агентством эксклюзивных праздников «Бременские музыканты»; с 2011 года — режиссёр шоу-программ, таких, как «Рапунцель», «Monster High», «Спящая красавица».

С 2012 по 2014 год являлся исполнительным директором агентства «Бременские музыканты», а также арт-директором ресторана «Шампань» в ЖК «Кутузовская Ривьера», что позволяло ему более углублённо заниматься организацией мероприятий самого высокого уровня. Всего в репертуаре агентства — более 10 эксклюзивных шоу-программ.

В 2014 году открыл собственное event-агентство «Арлекин», занимающееся организацией мероприятий.

В 2017 году, после курсов по программированию, занял позицию backend-разработчика в компании BAK International, где принимал участие в разработке ресторанного агрегатора Eliot.

С июня 2018 по март 2019 занимал позицию мидл-разработчика в компании ОАО "ТК "Центр"" (Бренд "Столото").

В настоящее время сменил работодателя на Perfomance Lab.

Регулярно публикуется на портале интернет-сообщества Habrahabr.

Работа в театре «Комедианты» 
 2003 — «Кот в сапогах» — Жак (ввод)
 2003 — Э. Ростан «Сирано де Бержерак» — Гвардеец (ввод)
 2004 — Лопе де Вега "Дурочка" — Учитель танцев (ввод)
 2004 — «А-ка-кий» — чиновник, буква, фантазия Акакия, фонарь
 2004 — «Школьная смехопанорама» — Боря
 2004 — «Ехала деревня мимо мужика…» — скоморох, петух, охотник, пёс, бык

Работа в театре «Суббота» 
 2003 — «Сигнал из провинции» — солдат, мальчик, следователь СМЕРШ, следователь НКВД

Работа в Камерном театре 
 2006 —

Фильмография 
 2004 — Гарпастум — Футболист
 2005 — Улицы разбитых фонарей — Продавец книг
 2005 — 2007 — Обреченная стать звездой — Пресса (321 серия)
 2006 — Вызов — Друг Серого
 2006 — Адвокат (3 сезон) — Типовец
 2006 — Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… — Байкер Паша
 2006 — Путейцы — Лёха
 2006 — Возвращение Турецкого — Слава
 2007 — Мачеха — Смокинг
 2007 — Будь со мной — Оперативник
 2007 — Дар Божий — Антон
 2007 — Продолжение следует — Сержант
 2007 — Откройте, милиция! — Вова
 2008 — Гаишники — Парень
 2008 — Я лечу — Елагин
 2008 — Десантный батя — Верёвкин
 2008 — На всех широтах — Годуля
 2008 — Солдаты — Разведчик
 2008 — Наследница — Паша
 2009 — Бумеранг из прошлого — милиционер
 2009 — Меч — Жора
 2010 — Братаны — Шило
 2010 — Закон и порядок — Фрунзе
 2010 — Глухарь — Саша
 2010 — Знаки судьбы — Василий Колесников
 2012 — Второе дыхание  — Скворцов
 2012 — Гадалка — Дымов
 2013 — Верное средство — Олег

Примечания

Ссылки 
 Фильмография на сайте Кино-Театр
 Фильмография на сайте RUSKINO
 КиноПоиск. RU
 Агентство ТопАртист
 Актёрское агентство ВсеАктёры. RU
 Витебский форум — о фильме «Десантный батя»
 Сайт Вячеслава Чернышова
 Сайт Вячеслава Чернышова